Sant Quirze i Santa Julita o Quirze i Julita de Tars, cristians martiritzats l'any 304 a Tars, venerats com a sants de tradició llegendària
 Sant Quirze i Santa Julita o església de Sant Quirze Safaja, església parroquial romànica del poble de Sant Quirze Safaja (Moianès) 
 Sant Quirze i Santa Julita o Sant Quirze (Viladamat), edifici religiós del municipi de Viladamat (Alt Empordà) 
 Sant Quirze i Santa Julita o Sant Quirc i Santa Julita de Pià, església parroquial del poble rossellonès de Pià 
 Sant Quirze i Santa Julita de la Coma, església parroquial del nucli de la Coma, al municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès) 
 Sant Quirze i Santa Julita de Merlant, ermita a la muntanya de Ginestar al municipi de Porqueres (el Pla de l'Estany)
 Sant Quirze i Santa Julita d'Ossera, església de la Vansa i Fórnols (Alt Urgell) 
 Rectoria de Sant Quirze i Santa Julita, casa a Muntanyola (Osona)